Шамбо́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний захід від Парижа, 45 км на південний захід від Орлеана, 15 км на схід від Блуа.

На території муніципалітету розташований об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО — замок Шамбор, збудований 1519 року Франциском І. Завдякий цій пам'ятці муніципалітет є відомим.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 59 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 106,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 
 Шамбор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шамбор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер